Az alsócsernátoni Damokos család.
Az árkosi Damokos család.
A nagybölöni Damokos család.